El nombre Juan de Salas puede hacer referencia a:

 Juan de Salas, escultor renacentista español de principios del siglo XVI.
 Juan de Salas Valdés (c.1525-1585), conquistador español del Perú, alcalde del Cuzco. En la página sobre este personaje se incluye una lista de parientes suyos que vivieron en el siglo XVI en Asturias o en el Perú y llamados también Juan de Salas.
 Juan Tomás de Salas (1938-2000), periodista hispano-colombiano, fundador de Diario 16.